Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Kirk Haygarth che hanno battuto in finale Álex López Morón e Massimo Valeri 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Joshua Eagle /  Kirk Haygarth (Campioni)
 Emanuel Couto /  Andras Lanyi (primo turno)

 Jeff Belloli /  Brendan Curry (primo turno)
 Massimo Ardinghi /  Glenn Wilson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1994